Antonio Donnarumma (* 7. červenec 1990, Castellammare di Stabia, Itálie) je italský fotbalový brankář, který působí v klubu Calcio Padova.

Jeho mladším bratrem je Gianluigi Donnarumma, rovněž fotbalový brankář.

Přestupy 

 z AC Milán do Janov CFC ?
 z Janov CFC - FC Tripolis zadarmo
 z FC Tripolis - AC Milan za 980 000 Euro

Statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Fotbaloví brankáři
Muži
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Piacenza Calcio
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté FC Bari 1908
Fotbalisté Asteras Tripoli FC
Narození 7. července
Narození v roce 1990
Žijící lidé